Мі́нська міська́ електри́чка — один з видів швидкісного громадського транспорту в Мінську та прилеглих районах Мінської області. Є мережею залізничних маршрутів з використанням електропоїздів в межах Мінська і найближчого передмістя (до міст-супутників).

Перша лінія від станції Мінськ-Пасажирський до станції Білорусь в тестовому режимі було відкрито 1 липня 2011 року. З 10 вересня 2011 року відкрито регулярний рух по першому маршруту. Нині на лінії Мінськ-Пасажирський — Білорусь поїзди курсують 28 разів на день у прямому і зворотному напрямках.

Друга лінія відкрита 10 жовтня 2011 року в тестовому режимі за маршрутом Мінськ-Пасажирський — Руденськ. Поїзди курсують 4 рази на день у прямому і зворотному напрямках, проте без більшості зупинок.

10 вересня 2021 року виповнилося 10 років з моменту запуску регулярного руху електропоїздів ЕПг на міських лініях.

Лінії

Рухомий склад 
  Основна стаття:ЕПг
  Основна стаття:ЕПр

На маршрутах мінської міської електрички використовуються 6 чотиривагонних поїздів серії «Stadler FLIRT» виробництва швейцарської компанії Stadler Rail AG, які отримали в Білорусі індекс ЕПг. Всього Білоруською залізницею було замовлено 10 електропоїздів: 4 з них (ЕПр) курсуватимуть у регіональних напрямках і 6 (ЕПг) — в міському.

Див. також 
 Білоруська залізниця
 Міська електричка

Примітки 

Транспорт Білорусі
Транспорт Мінська
Міська електричка